Гали́на Никано́ровна Ермола́ева (в девичестве — Су́слина, 21 октября 1948, Ленинград) — советская гребчиха, серебряный призёр Олимпийских игр. Заслуженный мастер спорта СССР (1973).

Карьера 
На Олимпиаде в Монреале Галина в составе парной четвёрки с рулевым вместе с Мирой Брюниной, Ларисой Поповой, Анной Кондрашиной и Надеждой Чернышовой выиграла серебряную медаль.

Двукратная чемпионка мира и Европы, семикратная чемпионка СССР.

Образование 
С 1983 по 1986 год была аспиранткой ЛНИИФКа.

Примечания

Ссылки 
 
 ФГСР поздравляет с днем рождения заслуженного мастера спорта СССР, призера XXI Олимпийских игр в Мюнхене Галину Никаноровну Ермолаеву

Гребцы (академическая гребля) СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Чемпионы мира по академической гребле
Чемпионы Европы по академической гребле
Чемпионы СССР по академической гребле